Der Begriff Darmsanierung wird umgangssprachlich verwendet für:

 Colon-Hydro-Therapie
 Symbioselenkung